Список действующих и потухших вулканов Южных Сандвичевых островов.

Ссылки 
 Siebert L, Simkin T (2002-). Volcanoes of the World: an Illustrated Catalog of Holocene Volcanoes and their Eruptions. Smithsonian Institution, Global Volcanism Program Digital Information Series, GVP-3, (http://www.volcano.si.edu/world/).

Южные Сандвичевы острова